|-
| 186101 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186102 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186103 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186104 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186105 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186106 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186107 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186108 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186109 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186110 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186111 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186112 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186113 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186114 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186115 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186116 - ||  || 13 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186117 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186118 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186119 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186120 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186121 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186122 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186123 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186124 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186125 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186126 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186127 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186128 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186129 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186130 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186131 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186132 - ||  || 15 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 186133 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186134 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186135 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186136 - ||  || 14 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186137 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186138 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186139 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186140 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186141 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186142 - ||  || 14 octombrie 2001 || Apache Point || SDSS
|-
| 186143 - ||  || 15 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186144 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186145 - ||  || 21 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 186146 - ||  || 17 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186147 - ||  || 17 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186148 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186149 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186150 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186151 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186152 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186153 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186154 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186155 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186156 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186157 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186158 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186159 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186160 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186161 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186162 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186163 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186164 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186165 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186166 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186167 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186168 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186169 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186170 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186171 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186172 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186173 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186174 - ||  || 23 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186175 - ||  || 24 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186176 - ||  || 18 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186177 - ||  || 24 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186178 - ||  || 16 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186179 - ||  || 19 octombrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186180 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186181 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186182 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186183 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186184 - || 2001 VT || 6 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186185 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186186 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186187 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186188 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186189 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186190 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186191 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186192 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186193 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186194 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186195 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186196 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186197 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186198 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186199 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186200 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-